Sárkány József (1828–1903) a budapesti királyi ítélőtábla alelnöke, honvéd őrnagy
 Sárkány József (1955–2019) művészettörténész, főmuzeológus